Gronau kan syfta på:

Geografi

Grönland
 Gronau Gletscher – en glaciär
 Gronau Nunatakker – en nunatak

Tyskland
 Gronau, Nordrhein-Westfalen – en stad i Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Gronau (Leine) – en stad i Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Gronau (Pinnau) – ett mindre biflöde till floden Pinnau i Schleswig-Holstein
 Gronau (Sinn) – ett mindre biflöde till floden Sinn i Hessen

Se även
 Rödersheim-Gronau

Personer
Ernst Gronau (1887–1938), tysk skådespelare.
Hans von Gronau (1850-1940), preussisk general.
Jürgen Gronau (född 1962), tysk fotbollsspelare.
Reuben Gronau (född 1937), israelisk-amerikansk ekonom.